Лас Трес П има више значења:

 Лас Трес П (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Трес П, Паулино Понсе Пара (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Трес П (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику